Апарино — название населённых пунктов в России:

 Апарино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Апарино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Апарино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.